Uruscha ist der Name:
 eines linken Nebenflusses des Amur im Fernen Osten Russlands, siehe Uruscha (Fluss)
 einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Amur (Russland), siehe Uruscha (Ort)